Rab (eiland), een Kroatisch eiland in het noorden aan de Kroatische kust in de provincie Primorje-Gorski Kotar
 Rab (stad), de hoofdplaats van het gelijknamige Kroatisch eiland Rab
 Rab (concentratiekamp), een concentratiekanp uit de Tweede Wereldoorlog op het gelijknamige eiland.